Bulacan (provincie), een provincie in de Filipijnen;
 Bulacan (Bulacan), een gemeente in de Filipijnse provincie Bulacan.